Emme peut faire référence à:

Géographie
Deux rivières suisses:
L'Emme, rivière de l'Oberland bernois traversant l'Emmental;
La Petite Emme, rivière du canton de Lucerne.

Informatique
 Emme Interactive, un éditeur de logiciel français racheté par Avanquest Software en 2007;
 Emme, une division d'Avanquest.

Divers
 Emme, surnom de l'actrice argentine Mariela Vitale ;
 Pierre Emme, pseudonyme de l'écrivain autrichien , auteur de romans policiers ;
 , un constructeur automobile brésilien disparu en 1999.

Homonymie d'hydronyme